Das Grenada Olympic Committee wurde 1984 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein grenadischer Sportler drei olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Kirani James – Leichtathletik (1-1-1)
 London 2012: Gold, 400 m, Männer
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 400 m, Männer
 Tokio 2020: Bronze, 400 m, Männer

!Medaillengewinner
Grenada